Avlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Avlången, Småland, sjö i Tranås kommun,  (28,6 ha)
Lilla Avlången, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (6,1 ha)
Stora Avlången (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (3,14 km²)
Stora Avlången (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (6,78 ha)
Avlången, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn